Sien peut désigner :

Toponymes 
 Sien, une municipalité allemande dans le land de Rhénanie-Palatinat.
 Sien, une commune du département de Kayan au Burkina Faso.
 Sien, une commune du département de Nouna au Burkina Faso.
 Sien, une commune du département de Toma au Burkina Faso.

Anthroponymes 
 Sien, roi des Diauehi, peuple d'Anatolie ancienne, au XIIe s. av. J.-C. (article anglais)
 Sien Hoornik, une ancienne prostituée, modèle et amante de Vincent van Gogh en 1881-82.

Homonymie de localités